Puchar Świata w skokach narciarskich w Harrachovie – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich, od sezonu 1980/1981. Areną zmagań jest kompleks skoczni Čerťák w Harrachovie.

Zawody wielokrotnie odwoływano z powodu zbyt wysokich temperatur i braku śniegu, co uniemożliwiało przygotowanie skoczni do zawodów. Z 48 zaplanowanych dotąd konkursów odbyło się 30. Trzy z nich wygrali gospodarze. Trzykrotnie wygrywał Polak – Adam Małysz, w 2001 dwukrotnie i w 2004.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Harrachovie

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych

Najwięcej razy na podium według państw

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Harrachov
Skoki narciarskie w Czechach
Sport w Harrachovie